Herausgabe steht für
 Edition
 Publikation
 Übergabe (Sachenrecht)
 Veröffentlichung

Siehe auch:
 Auslieferung
 Gabe
 Überlieferung
 Herausgabeanspruch